Попик — українське прізвище.
 Попик Віктор Петрович (1972—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попик Володимир Іванович (*1952) — генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, член-кореспондент НАН України.
 Емма Попик (*1949) — польська письменниця-фантастка та дитяча письменниця.
 Попик Іван Васильович (*1935) — український діяч, голова колгоспу імені Петровського Тростянецького району Вінницької області. Народний депутат України 1-го скликання.
 Попик Олександр Іванович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Попик Олександр Федорович (*1961) — проректор з науково-методичної роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з 2011 року.
 Попик Сергій Дмитрович (*1970) — український дипломат.
 Попик Сергій Іванович (1987—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрук-Попик Георгій Михайлович (1932—2006) — український поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч.
Прізвища
Прізвища на -ик